Roberta Gemma (15 de dezembro de 1980) é uma atriz pornográfica italiana.

Prêmios e indicações

2006 - Eroticline Awards - Best International Newcomer
2007  - Eroticline Awards - Mielhor atriz affermata internacional
2008 - Eroticline Awards - Bester Cross Over Star 2008 International
2008 - Miss Maglietta Bagnata 2008
2010 - Eroticline Awards - Melhor atriz europea
2011 - Eroticline Awards - Miglior femmina europea

Filmografia
Midnight Fuxpress (2010) - Brazzers
Going down? (2010) - Brazzers
Piacere e Peccato (2010) - produzione Pink'O
Bloody Sin (2010) - filme de sexo de horror produção italo-americana
House of Flesh Mannequins (2009) .... The Wife
Glamour Dolls 4 (2008) (com o nome Roberta Gemma)
Semplicemente Roberta (2008) (com o nome Roberta)
Sottomessa: Racconto di una segretaria (2008)  (com o nome Roberta Gemma)
The Specialist (2007) 
Desideri e passioni (2007) 
Diario di una segretaria (2007) (com o nome Roberta)
Glamour Dolls 2 (2007) (com o nome Roberta)
Luna's Angels (2007) 
The Order (2006) 
Dietro da impazzire 7 (2006) 
Lesbo Italia (2005) 
Vengooo (2005) (V) .... Anna

Ligações externas
Site oficial italiano

Atores pornográficos da Itália